Kisoro (plaats), plaats in Oeganda
 Kisoro (district), district in Oeganda